E34 oder E 34 steht für:
 BMW E34, ein deutsches PKW-Modell
 Europastraße 34, eine Fernstraße von Antwerpen in Belgien nach Bad Oeynhausen in Nordrhein-Westfalen
 HMS E34, ein britisches U-Boot
 ICD-10-Code für sonstige endokrine Störungen, siehe Liste der endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten nach ICD-10#E20–E35 Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen

E34